FFU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Futaleufú (Cile)
 FFU – Française Fixe de Ushant, stazione radiofonica costiera francese operativa in Bretagna dal 1901 al 1952 e sostituita da Le Conquet radio
 FFU – sigla della Federazione calcistica dell'Ucraina